Numéro un, Numéro 1 ou  (en anglais No. 1 ou Number One) peut faire référence à :

 Numéro un, titre porté par le premier officier d'un vaisseau de Starfleet dans l'univers de Star Trek ;
 Numéro un, un personnage de fiction de la série Le Prisonnier créée par George Markstein et Patrick McGoohan en 1967 ;
 Numéro un, un personnage de fiction de la série télévisée Battlestar Galactica ;
 Numéro un, un personnage de fiction de la série télévisée Stargate SG-1.

Titres 

 Numéro Un, une émission de variétés française de Maritie et Gilbert Carpentier des années 1970-80 ;
 No.1, second album de BoA ;
 Numéro Une, un long métrage de Tonie Marshall, année de production : 2016, sortie en 2017.

Voir aussi 
N1